Gutwein ist der Familienname folgender Personen

 Daniel Gutwein (* 1951),  US-amerikanischer Komponist, Saxophonist, Shakuhachispieler und Musikpädagoge
 Douglas Gutwein (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Johann Balthasar Gutwein (1702–1785), deutscher Kupferstecher
 Johann Caspar Gutwein (1650–1750), deutscher Kupferstecher
 Johann Georg Gutwein (1678–1718), deutscher Maler und Kupferstecher
 Peter Gutwein (* 1964), australischer Politiker